Kommunerna i Málagaprovinsen är 101 till antalet. Provinsen hör till den autonoma regionen Andalusien.

Provinskod: 29

I tabellen anges INE-kod, namn, yta i km², befolkning år 2013  och befolkningstäthet inv/km².



Se även 
 Andalusien
 Spaniens kommuner

Externa länkar 
 Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población Officiella uppgifter om befolkningen

Källor och fotnoter 

Orter i Andalusien
Spaniens kommuner
Spaniens provinser